Arturo Velasquez (1965. december 15. –) mexikói nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
2000-ben lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2010-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Mexikói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2010-ben búcsúzott.

Arany Kupa 
Az Egyesült Államok volt a házigazdája a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa tornának, ahol a Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja (CONCACAF) JB megbízásából partbírói szolgálatot végzett.

2005-ös CONCACAF-aranykupa

CONCACAF-aranykupa mérkőzés

US-kupa

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság 
Japán a 4., a 2005-ös FIFA-klubvilágbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB partbíróként delegálta.

2005-ös FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Mexikói labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek